Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Rafter e Jason Stoltenberg che hanno battuto in finale Neil Borwick e Simon Youl 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Neil Borwick /  Simon Youl (finale)
 T. J. Middleton /  Kenny Thorne (primo turno)

 Murphy Jensen /  Markus Naewie (primo turno)
 Diego Pérez /  Fernando Roese (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1993